Ця стаття є списком областей України за середньою заробітною платнею за період з 2002 по 2012 рік.

2002–2009

2010–2012

Динаміка

Середні темпи зростання рівня середньої заробітної плати

Максимальне зростання рівня середньої заробітної плати

Мінімальне зростання рівня середньої заробітної плати

Примітки

Див. також 

 Список регіонів України за чисельністю населення
 Список регіонів України за площею

Джерела 

 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2002 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2003 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2004 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2005 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2006 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2007 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2008 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2009 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2010 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2011 році, на сайті Держкомстату України .
 Звіт Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2012 році, на сайті Держкомстату України .

Списки:Економіка України
Списки областей України